Anomalorhina  — род жуков трибы Anomalini семейства . 2 вида. Эндемики Центральной Америки: Коста-Рика, Никарагуа. Встречаются на высотах от 200 до 800 м. Длина тела 10—14 мм, ширина — 5,5—7,0 мм.

 
=

Примечания

Ссылки 
 Generic Guide to New World Scarab Beetles Rutelinae … MacLeay 1819 Shining leaf chafers.

Хлебные жуки и хрущики
Роды жесткокрылых